Віверос () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Антолін Алькарас Віверос — парагвайський футболіст
 Хусто Вільяр Віверос — парагвайський футболіст